Parolistowce (Zygophyllales) – grupa roślin stanowiąca klad w obrębie roślin okrytonasiennych, określana pomocniczo rangą rzędu przez Angiosperm Phylogeny Website. Jednostka ta powstała w wyniku połączenia dwóch rodzin o niejasnej pozycji w obrębie kladu różowych właściwych I (eurosids I, Fabidae), prawdopodobnie jest to klad bazalny tej linii grupy. Brak też pewności o słuszności łączenia tych rodzin. Obecnie jest to jednak rozwiązanie preferowane przez członków Angiosperm Phylogeny Group (m.in. Petera F. Stevensa i Jamesa L. Reveala). Zaliczane tu rodziny składają się w sumie z 23 rodzajów i 343 gatunków roślin.

Systematyka 
 Pozycja rzędu w nadrzędzie różopodobnych
Kladogram na podstawie zaktualizowanego na podstawie APweb (aktualizowany system APG IV z 2016). Dwa główne klady opisane tu w ślad za APweb jako Fabidae i Malvidae w systemach APG I i II opisywane były odpowiednio jako różowe właściwe I i II (eurosids I i II, ew. rosids I i II).

 Podział według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Należą tu tylko dwie rodziny:
 Krameriaceae – jeden rodzaj z 18 gatunkami z Ameryki Środkowej i Południowej,
 Zygophyllaceae parolistowate – 22 rodzaje z 325 gatunkami występującymi na całym świecie z wyjątkiem północnych części Ameryki Północnej i Eurazji.

Przypisy